Cowan ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Cowan (* 1974), britischer Tennisspieler
 Blair Cowan (* 1986), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Bruce Cowan (1926–2011), australischer Politiker
 Caylee Cowan (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Clyde L. Cowan (1919–1974), US-amerikanischer Physiker
 Dwaine O. Cowan (1935–2006), US-amerikanischer Chemiker
 Dwayne Cowan (* 1985), britischer Sprinter
 Edgar Cowan (1815–1885), US-amerikanischer Politiker
 Edith Cowan (1861–1932), australische Sozialreformerin, Kinder- und Frauenrechtlerin
 Elliot Cowan (* 1976), englischer Schauspieler
 Frank I. Cowan (1888–1948), US-amerikanischer Politiker
 George Cowan (1920–2012), US-amerikanischer Chemiker, Philanthrop und Geschäftsmann
 Glenn Cowan (1951–2004), US-amerikanischer Tischtennisspieler
Henry Jacob Cowan (1919–2007), australischer Bauingenieur
 Jack Cowan (1927–2000), kanadischer Fußballspieler
 Jacob Pitzer Cowan (1823–1895), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Cowan (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jerome Cowan (1897–1972), US-amerikanischer Schauspieler

 Juliet Cowan (* 1974), britische Schauspielerin
 Luke Cowan-Dickie (* 1993), englischer Rugby-Union-Spieler
 Mo Cowan (William „Mo“ Cowan; * 1969), US-amerikanischer Politiker
 Nelson Cowan (* 1951), US-amerikanischer Psychologe
 Peter Cowan (1914–2002), australischer Schriftsteller
 Robert Cowan (* 1796–1841) schottischer Arzt und Hochschullehrer
 
 Ronald Cowan (* 1941), schottischer Rugbyspieler
 Ronnie Cowan (* 1959), schottischer Politiker
 Ruth Schwartz Cowan (* 1941), US-amerikanische Historikerin
 Samuel Tertius Cowan (1905–1976), britischer Bakteriologe
 Sandy Cowan (1879–1915), kanadischer Lacrossespieler
 Steve Cowan (* 1963), schottischer Fußballspieler
 Walter Henry Cowan (1871–1956), britischer Admiral
 Warren Cowan (1921–2008), US-amerikanischer PR-Agent
 William Cowan (Tennisspieler) (* 1959), kanadischer Tennisspieler
 W. Maxwell Cowan (1931–2002), südafrikanisch-US-amerikanischer Neurobiologe

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cowan (Arkansas)
 Cowan (Indiana)
 Cowan (Kentucky)
 Cowan (Montana)
 Cowan (Pennsylvania)
 Cowan (Tennessee)
 Cowan (Virginia)
 Cowan Township (Wayne County, Missouri)

Ort in Australien:
 Cowan (Queensland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cowan Creek Circular Enclosure, in Wilmington, Ohio, ID-Nr. 74001422
 Cowan Depot, in Cowan, Tennessee, ID-Nr. 78002588
 Cowan Mill, in Lewiston, Maine, ID-Nr. 85001656

Sonstiges:
 Lake Cowan, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Cowen
 McCowan